

Persone 
 Anna Kirillovna Razumovskaja – nobildonna russa
 Ekaterina Ivanovna Razumovskaja – nobildonna russa
 Sof'ja Stepanovna Razumovskaja – nobildonna russa, amante di Paolo I
 Varvara Alekseevna Razumovskaja – nobildonna russa

Altro 
 Petrovsko-Razumovskaja – stazione della metropolitana di Mosca